Austrarchaea är ett släkte av spindlar. Austrarchaea ingår i familjen Archaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Austrarchaea